О бывшей столице островов Зелёного мыса см. Сидаде-Велья

Рибейра-Гранди (; []) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе автономного региона Азорские острова. Расположен на острове Сан-Мигел. Численность населения — 5,3 тыс. жителей (город), 28,5 тыс. жителей (муниципалитет) на 2001 год. Занимает площадь 179,50 км².

Покровителем города считается Дева Мария (; []).
Праздник города — 29 июня.

Расположение 

Город расположен в 15 км на северо-восток от адм. центра округа города Понта-Делгада на северном берегу острова Сан-Мигел.

Муниципалитет граничит:
 на севере — Атлантический океан
 на востоке — муниципалитет Нордеште
 на юге — муниципалитет Вила-Франка-ду-Кампу, Вила-да-Повуасан, Лагоа
 на западе — муниципалитет Понта-Делгада

История 
Город основан в 1507 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы (фрегезии):

Фотогалерея

См. также 
 Азорские острова (автономный регион)
 Муниципалитеты автономного региона Азорские острова
 Районы автономного региона Азорские острова

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Рибейра-Гранди. Фотографии, погода, карта и др.
 Photos of Ribeira Grande by Gaspar Ávila
 Photos from Ribeira Grande

Муниципалитеты автономного региона Азорские острова
Города Португалии